Een verkeersweg:
A53 (Groot-Brittannië)
A53 (Italië)
AP-53 (Spanje)
A53 (Zwitserland)